Kotowo est le nom :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Kotowo, dans le powiat de Grodzisk Wielkopolski ;
 du village de Kotowo, dans la gmina de Dolsk ;
 du village de Kotowo, dans la gmina de Śrem.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village de Kotowo.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du village de Kotowo.